Martimprey, dans certains cas orthographié Martimpré, peut se référer à :

Patronymes 
 Famille de Martimprey, famille subsistante de la noblesse française, originaire de Lorraine, dont :
 Edmond-Charles de Martimprey (1808-1883), général et homme politique français, gouverneur général de l'Algérie puis Gouverneur des Invalides ;
 Ange Auguste de Martimprey (1809-1875), général de division français ;
 Edmond de Martimprey (1849-1892), homme politique français, fils d'Edmond-Charles ;
 Éric de Martimprey (1923-1943), résistant français, mort en déportation en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Famille de Martimprey, famille noble éteinte issue de Franche-Comté
René de Martimprey, écrivain spécialisé dans la chasse.

Lieux 
 Col de Martimpré, col du Massif des Vosges ;
 Chapelle Sainte-Anne de Martimpré, à Gerbépal, commune située dans le col de Martimpré ;

Edmond-Charles de Martimprey est à l'origine de deux localités d'Afrique du Nord :
 Martimprey-du-Kiss, nom attribué entre 1908 et 1956 à Ahfir, une localité située dans le nord du Maroc ;
 Martimprey, nom attribué entre 1915 et 1956 à Aïn El Hadid, une localité située dans le nord de l'Algérie.

Notes et références